

Personnalités 

 Anders Samuelsen (né en 1967), homme politique danois ;
 Frank Samuelsen et George Harbo, premiers rameurs à traverser l'Atlantique, en 1896 ;
  (1873-1954), Premier Ministre des Îles Féroé, en 1948-1950 ;
 Jone Samuelsen (né en 1984), footballeur norvégien ;
 Mari Samuelsen (née en 1984), violoniste norvégienne ;
 Martin Samuelsen (né en 1997), footballeur norvégien ;
 Símun Samuelsen (né en 1985), footballeur féroïen ;
 Stanley Samuelsen (né en 1951), guitariste, chanteur et compositeur féroïen.

Politique 
 Gouvernement Andrass Samuelsen,  gouvernement des Îles Féroé, de 1948 à 1950.